Dit is een lijst van planetoïden 90901-91000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90901) - || 1997 EJ5 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90902) - || 1997 EO5 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90903) - || 1997 EH9 || 2 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90904) - || 1997 EQ11 || 4 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90905) - || 1997 EJ21 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90906) - || 1997 EV36 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90907) - || 1997 GX || 3 april 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (90908) - || 1997 GJ1 || 2 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90909) - || 1997 GD3 || 7 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90910) - || 1997 GF6 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90911) - || 1997 GF13 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90912) - || 1997 GQ33 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90913) - || 1997 HK7 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90914) - || 1997 HQ11 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90915) - || 1997 HP13 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90916) - || 1997 LR || 1 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90917) - || 1997 NU2 || 2 juli 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90918) Jasinski || 1997 PF1 || 2 augustus 1997 || Castres || A. Klotz
|-
| (90919) - || 1997 PA5 || 11 augustus 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90920) - || 1997 QM3 || 30 augustus 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90921) - || 1997 QP4 || 22 augustus 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (90922) - || 1997 RN2 || 4 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90923) - || 1997 RV3 || 1 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90924) - || 1997 RX3 || 1 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90925) - || 1997 RK5 || 8 september 1997 || Yatsuka || H. Abe
|-
| (90926) Stáhalík || 1997 SH1 || 22 september 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (90927) - || 1997 SU4 || 25 september 1997 || Dossobuono || L. Lai
|-
| (90928) - || 1997 SS8 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90929) - || 1997 SQ18 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90930) - || 1997 SL24 || 30 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90931) - || 1997 SR32 || 30 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90932) - || 1997 TC1 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90933) - || 1997 TX7 || 5 oktober 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (90934) - || 1997 TD10 || 6 oktober 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (90935) - || 1997 TW17 || 6 oktober 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (90936) Neronet || 1997 TN19 || 11 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (90937) Josefdufek || 1997 TP19 || 11 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (90938) - || 1997 TE22 || 5 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90939) - || 1997 TV22 || 6 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90940) - || 1997 TR23 || 9 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90941) - || 1997 TW23 || 11 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90942) - || 1997 TS24 || 9 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90943) - || 1997 UX2 || 24 oktober 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (90944) Pujol || 1997 UG3 || 25 oktober 1997 || Castres || A. Klotz
|-
| (90945) - || 1997 UE5 || 22 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90946) - || 1997 UX16 || 25 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90947) - || 1997 UD24 || 30 oktober 1997 || Anderson Mesa || B. A. Skiff
|-
| (90948) - || 1997 VF4 || 6 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90949) - || 1997 VB5 || 6 november 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (90950) - || 1997 VH5 || 8 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90951) - || 1997 VX6 || 6 november 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (90952) - || 1997 VD7 || 1 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90953) Hideosaitou || 1997 VA9 || 7 november 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (90954) - || 1997 WW1 || 19 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90955) - || 1997 WB2 || 19 november 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (90956) - || 1997 WB3 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90957) - || 1997 WS4 || 20 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90958) - || 1997 WQ12 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90959) - || 1997 WW14 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90960) - || 1997 WH16 || 28 november 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (90961) - || 1997 WY17 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90962) - || 1997 WE19 || 24 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90963) - || 1997 WW20 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90964) - || 1997 WF22 || 28 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90965) - || 1997 WC23 || 25 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90966) - || 1997 WN24 || 28 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90967) - || 1997 WV27 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90968) - || 1997 WG28 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90969) - || 1997 WR33 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90970) - || 1997 WY34 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90971) - || 1997 WR35 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90972) - || 1997 WX35 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90973) - || 1997 WA36 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90974) - || 1997 WH36 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90975) - || 1997 WF37 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90976) - || 1997 WH38 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90977) - || 1997 WS41 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90978) - || 1997 WY45 || 26 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90979) - || 1997 WS49 || 26 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90980) - || 1997 WM53 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90981) - || 1997 WY54 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (90982) - || 1997 XE2 || 3 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (90983) - || 1997 XU5 || 6 december 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| (90984) - || 1997 XF6 || 5 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90985) - || 1997 XQ6 || 5 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (90986) - || 1997 XS10 || 8 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90987) - || 1997 XM11 || 15 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90988) - || 1997 XS13 || 4 december 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (90989) - || 1997 YP || 20 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90990) - || 1997 YT3 || 22 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90991) - || 1997 YU10 || 24 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90992) - || 1997 YW10 || 24 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90993) - || 1997 YA15 || 28 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90994) - || 1997 YH18 || 29 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90995) - || 1998 AK || 2 januari 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (90996) - || 1998 AQ7 || 8 januari 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (90997) - || 1998 BC || 16 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90998) - || 1998 BU || 19 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90999) - || 1998 BE6 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91000) - || 1998 BO7 || 24 januari 1998 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten